L'Union internationale de patinage organise différents championnats du monde de patinage de vitesse :
 les Championnats du monde toutes épreuves de patinage de vitesse depuis 1896 ;
 les Championnats du monde de sprint de patinage de vitesse depuis 1970 ;
 les Championnats du monde simple distance de patinage de vitesse depuis 1996.

Voir aussi 
 Liste des championnats du monde

Compétition de patinage de vitesse
Championnat du monde